Kirchenallee steht für:
 Kirchenallee (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg
 Kirchenallee in Oberndorf